Елітесеріен 2019 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вчетверте здобув «Молде».

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|7/11 грудня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Елітесеріен на soccerway 

2019
Норвегія
2019 у Норвегії